Де́ва (или Де́ба; , ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Дева. Занимает площадь 51,54 км². Население — 5367 человек (по данным переписи 2007 года. Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

География 
Город расположен на берегу Бискайского залива, в устье реки Дэба.

История 
Город основан 24 июня 1294 г.

Достопримечательности 
 Готическая церковь св. Марии XV—XVII вв. Признана национальным памятником, находящимся под охраной государства.
 Здание городского рынка. Построено в 1910 г. в стиле эклектики из камня и бетона.
 Бульвар Фермина Кальбетона с мраморным бюстом последнему.
 Живописный песчаный пляж, сформированный небольшой бухтой. Благодаря волнам это место пользуется популярностью у занимающихся сёрфингом.
 В районе Дэбы находится несколько доисторических пещер с наскальными изображениями, в том числе пещера Экаин.

Известные уроженцы 
 Асьер Риесго Унамуно (род. 1983) — испанский футболист
 Хосеба Сулайка (род. 1948) — баскский антрополог и писатель
 Мария Эстибалис де Сасиола (María Estíbaliz de Sasiola; ок. 1550 – 1611) — первая баскская поэтесса

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Населённые пункты Гипускоа
Муниципалитеты Гипускоа